Уестпорт може да се отнася за:
 Уестпорт (Ирландия)
 Уестпорт (Нова Зеландия)
 Градове в Съединените щати
 Уестпорт (Вашингтон)
 Уестпорт (Кънектикът)
 Уестпорт (Масачузетс)